A Szlavija Mazir (belaruszul: футбольны Клуб Славія Мазыр, magyar átírásban: Futbolni klub Szlavija Mazir) fehérorosz labdarúgócsapat Mazirban, Fehéroroszországban. Két alkalommal nyerte meg a fehérorosz bajnokságot és szintén két alkalommal hódította el a fehérorosz kupát.

Keret 
2017. augusztus 2-i állapotnak megfelelően.

Névváltozások 
 1987—1994: FK Palessze Mazir 
 1995—1997: FK MPKC Mazir 
 1998—2005: FK Szlavija Mazir 
 2006: FK Mazir-ZLiN
 2007: FK Mazir
 2008–: FK Szlavija-Mazir

Európai kupákban való szereplés

Sikerei 
 Fehérorosz bajnok: 2 alkalommal (1996, 2000)
 Fehérorosz másodosztály bajnok: 2 alkalommal (1994–95, 2011)
 Fehérorosz kupagyőztes: 2 alkalommal (1995–96, 1999–00)

Források

További információk 
 A Szlavija Mazir hivatalos oldala

Fehérorosz labdarúgócsapatok
1987-ben alapított labdarúgócsapatok